Davy Jones kan avse:

 Davy Jones (mytologi) - mytologisk varelse
 Davey Jones - ett svenskt namn på en amerikansk dagspress-serie efter 1961, se Knock-Out Charlie
 Davy Jones (1945–2012), brittisk sångare och skådespelare, medlem av The Monkees
 Davy Jones (racerförare) (född 1964), amerikansk racerförare